Der Name Kediri bezieht sich auf ein Gebiet im Osten der Insel Java (Indonesien) und kann bedeuten:

 Kediri (Regierungsbezirk), ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in Ostjava
 Kediri (Distrikt, Bali), Distrikt (Kecamatan) im Südosten des Regierungsbezirks Tabanan der indonesischen Provinz Bali
 Kediri (Stadt, Bali), eine indonesische Stadt auf Bali
 Kediri, eine indonesische Stadt in Ostjava
 Kediri (Königreich), ein historisches Königreich (1042–1222) auf Java
 Kediri (König), der erste König des Reichs Kediri
 Kediri (Meteorit), ein Meteorit
 Kediri (Unternehmen), ein indonesisches Unternehmen